Crystal Mountain steht für

 Crystal Mountain (Alaska), ein Berg auf Mitkof Island in Alaska
 Crystal Mountain (King George Island), ein Berg auf King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Crystal Mountain (Washington), ein Berg im US-Bundesstaat Washington
 die englische Bezeichnung für den Kristallberg, ein Bergrücken in Ägypten
 Lied der amerikanischen Death-Metal Band Death vom Album Symbolic